Ɲ, ɲ (N с крюком слева) — буква расширенной латиницы. Строчная форма обозначает палатальный носовой согласный в МФА. Также используется в орфографиях нескольких африканских языков (например, бамана и фула в Мали).

Использование 
Строчная форма ɲ используется в МФА для обозначения палатального носового согласного.

Используется в языках бамана, бауле, бому, бозо, гбайя, кисси, кпелле, лома, мамара, сьенара, фула (в Гвинее, Мали и Буркина Фасо), сонгайском, зарма, сонинке, сусу и турка.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки
 Палатальный носовой согласный
 Ñ
 Ń
 Ņ
 Ň
 Ꞑ
 Н́
 Ԩ
 Ԋ
 Ԣ

Примечания

Ссылки